Ànnia Galèria Faustina coneguda com a Faustina Major, esposa d'Antoní Pius 
 Ànnia Faustina coneguda com a Faustina Menor, fou filla d'Antoní Pius.
 Domícia Faustina, filla de Marc Aureli
 Ànnia Faustina, esposa d'Elagàbal
 Màxima Faustina, esposa de Constanci II